Prampolini est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 
 Camillo Prampolini (1859-1930), homme politique italien,
 Enrico Prampolini (1894-1946), peintre, sculpteur et designer italien,
  (1898-1975), traducteur, essayiste et poète italien,
  (1925-2017), écrivain et historienne mexicaine,
  (1876-1959), ingénieur et homme politique italien.

Patronyme italien